Abakanowitsch () ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Konstantinowitsch Abakanowitsch (1855–1917), russischer General 
 Stanislaw Konstantinowitsch Abakanowitsch (1860–1914), russischer General 

Siehe auch:
 Abakanowicz